Женска рукометна репрезентација Шпаније у организацији Рукометног савеза Шпаније представља Шпанију у рукомету на свим значајнијим светским и континенталним такмичењима.

Успеси репрезентације

Наступи на Олимпијским играма

Наступи на Светским првенствима

Наступи на Европским првенствима

Наступи на МИ

Тренутни састав 
 Састав на Европском првенству 2010. године. 

Селектор: Хорхе Дуењас

Славне играчице

Види још 
 Рукометна репрезентација Шпаније

Спољашње везе 

 Рукометни савез Шпаније - званични сајт
 Шпанија на страницама ЕХФ-а

Ш
Р
Рукомет у Шпанији